Edgar Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Edgar Township (Illinois)
 Edgar Township (Nebraska)